Eliteserien i ishockey 1977-78 var den 57. sæson af den bedste svenske ishockeyliga og den tredje sæson under navnet "Eliteserien". Det var samtidig turneringen om det 54. svenske mesterskab i ishockey for mandlige klubhold. De 10 deltagende klubber spillede en firedobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 36 grundspilskampe til hvert hold. De fire bedste hold gik videre til slutspillet om mesterskabet, der blev afviklet som en cupturnering, hvor alle opgør blev spillet bedst af tre kampe.

Mesterskabet blev vundet af Skellefteå AIK, som blev svenske mestre for første gang. Indtil da havde klubben tre SM-sølv fra sæsonerne 1957-58, 1960-61 og 1962-63 som sine bedste resultater. Den var blevet nr. 2 i grundspillet, fire point efter de forsvarende mestre fra Brynäs IF. I finalen vandt Skellefteå AIK med 2-1 i kampe over AIK, der var endt på tredjepladsen i grundspillet, men som i semifinalen havde slået grundspilsvinderne fra Brynäs IF ud. AIK vandt den første hjemmekamp i finaleserien med 5-1 hjemme på Johanneshovs isstadion. Tre dage senere fik Skellefteå AIK udlignet til 1-1 i kampe ved at vinde den anden finalekamp i Skellefteå med 5-2. Den tredje og afgørende finale blev spillet på neutral bane i Scandinavium i Göteborg, hvor Skellefteå AIK vandt med 4-3. og kampen blev vundet af Brynäs IF med 6-2. Brynäs IF afgjorde mesterskabet i den anden kamp på hjemmebane i Gävle, som blev vundet 9-3. Lars Nyström scorede det aførende mål for Skellefteå AIK med ni minutter tilbage af tredje periode.

Det dårligste hold i grundspillet, Södertälje SK, rykkede ned i Division I efter 53 sæsoner i træk i den bedste svenske ishockeyrække. Holdet havde spillet i landets bedste række uafbrudt siden sæsonen 1925-26. Grundspillets nærtdårligste hold, Timrå IK, spillede sammen med de fire playoff-vindere fra Division I videre i Kvalifikationsserien, hvorfra holdet dog ikke formåede at sikre sig endnu en sæson i Eliteserien. Dermed måtte også Timrå IK en tur ned i Division I efter blot én sæson i Eliteserien.

Hold

Grundspil 

Grundspillet blev afviklet som en firedobbeltturnering alle-mod-alle med 10 hold, hvilket gav 36 spillerunder. De fire bedste hold gik videre til SM-slutspillet om medaljesættene. Holdet, der endte på 10.-pladsen rykkede direkte ned i Division I. Holdet, der endte på niendepladsen, spillede sammen med de fire playoff-vindere fra Division I videre i Kvalifikationsserien om to pladser i Eliteserien i den efterfølgende sæson.

SM-slutspil 

SM-slutspillet om mesterskabet havde deltagelse af de fire bedst placerede hold i grundspillet og blev afviklet som en cupturnering, hvor alle opgør blev spillet bedst af tre kampe. Den afgørende tredje kamp i slutspilsserierne blev afviklet på neutral bane i Scandinavium i Göteborg. I forhold til den foregående sæson var bronzekampen blevet afskaffet.

Semifinaler

Finale

Spillere

Mesterholdet 
Skellefteå AIK's mesterhold bestod af følgende spillere:
 Håkan Eriksson (1. SM-titel)
 Johnny Forsman (1. SM-titel)
 Ulf Hedman (1. SM-titel)
 Peter Helander (1. SM-titel)
 Christer Johansson (1. SM-titel)
 Martin Johansson (1. SM-titel)
 Per Johansson (1. SM-titel)
 Martin Karlsson (3. SM-titel, de to første titler blev vundet som Brynäs-spiller)
 Mats Landerstedt (1. SM-titel)
 Göran Lindblom (1. SM-titel)
 Jan Lindholm (1. SM-titel)
 Hardy Nilsson (1. SM-titel)
 Lars Nyström (1. SM-titel)
 Hannu Palmu (1. SM-titel)
 Pekka Rampa (1. SM-titel)
 Roger Rosén (1. SM-titel)
 Jan-Erik Sandberg (1. SM-titel)
 Roland Stoltz (1. SM-titel)

Guldpucken 

AIK's Rolf Edberg blev kåret som sæsonens bedste spiller og modtog prisen Guldpucken.

All star-hold 

Følgende spillere blev af journalisterne udvalgt som sæsonens all star-hold.

Se også 
 Division I i ishockey 1977-78

Kilder 
 Hockeyarchives - Championnat de Suède 1977/78  
 Ishockeytabeller - 1977-78  
 Svenska Ishockeyförbundet - Historik - Nationellt  
 Djurgården Hockey - Historia - 1970-1979  
 Hammarby IF - Historia - 1977/78  
 Frölunda Indians - Vår historia - Alla säsonger  
 Svenskhockey.com - Elitserien 1977/78

Noter 

1977-78
1977-78
Ishockey i 1977
Ishockey i 1978
Ishockeyturneringer i Sverige